Bügler ist der Name von

 Bror Bügler (1908–1975), schwedischer Schauspieler und Szenenbildner
 Anna Schramm verheiratete Anna Bügler, (1835–1916), deutsche Opernsängerin (Sopran), Soubrette und Theaterschauspielerin